Пентелі (місто)
 Пентелі (гора)